Gunnar Lundquist kan syfta på:

* Gunnar Lundquist (1907–1998), svensk läkare
 Gunnar Lundquist (1919–2000), svensk militär

Se även 
 Gunnar Lundkvist (född 1958), svensk författare och serieskapare